Earnscleugh bezeichnet 
 einen Fluss in Neuseeland, siehe Earnscleugh River
 einen Ort in Neuseeland, siehe Earnscleugh (Neuseeland)